Moschetti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Moschetti (1865–1943), italienischer Kunsthistoriker
 Matteo Moschetti (* 1996), italienischer Radrennfahrer